Шассно́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 90 км на південь від Пуатьє, 55 км на північний схід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 876,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Шасснон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шасснон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта